United Kingdom 2: A La Reconquista es un álbum colaborativo de reguetón, rap y hip hop lanzado por el cantante puertorriqueño Manny Montes en 2013. También es conocido como United Kingdom 2. Contó con la participación de nuevos talentos de la música urbana cristiana como Michael Pratts, Iván 2Filoz, Baby Nory, Jaydan, Musiko, Dwayne, J Suárez, Micky Medina, Yariel & Omy, Indiomar, Samitto & Esabdiel, Albert & Marc, entre otros. 

El álbum estuvo nominado en Premios AMCL 2013 como "Álbum Urbano del Año".

Lanzamiento y promoción 
Luego de una década de United Kingdom, Manny decide recrear un disco con nuevos talentos como sucedía en aquel año 2003, artistas que posteriormente seguirían creando música urbana cristiana, en este caso, Funky, Triple Seven, Dr. P, entre otros. Esta vez, sólo participarían artistas emergentes, como Indiomar, Musiko, Jaydan, Baby Nory, como los más conocidos en ese año.

Para este álbum, Manny tuvo la idea de poder realizar un documental sobre el proyecto. El lunes 24 de junio de 2013 se realizaron las grabaciones del documental que contó con los productores Kaldtronik y Kendry, entre otros. «Es una gran bendición compartir con todos nuestros hermanos, ministros y sabemos que Dios hará grandes cosas con esta poderosa producción en donde nos levantamos en busca del Reino Unido. Dios es Fiel», comentó Manny Montes.

La nueva versión de United Kingdom se titula «A la Reconquista», sencillo principal del álbum. En este proyecto, aparece «Atentos y apercibidos 2», remezcla del sencillo que apareció en Corazón Abierto, álbum de Manny Montes de 2012.

Lista de canciones

Notas 

 En el disco, se incluye el tema «Que Dolor» del disco Desde El Silencio De Mi Corazón. de Memo & Ungido.
 Aunque El Leo Pa (Leo El Poeta en aquel entonces) apareció en la antesala de UK2 que aparece en Corazón Abierto, no participa posteriormente, ni en United Kingdom 2.5.
 En el vídeo oficial de «Dime que vas a hacer?», se omite la participación de Ariel Kelly. Una remezcla aparecería luego en el mixtape de Jetson El Súper y Sniper SP.
 La canción «No Te Limites», aparece en el álbum debut de Alwin de 2013, Llegó El Tiempo. La canciones «Afueguember» y «Ritmo Del Cielo», aparecen en el álbum de Michael Pratts de 2016, Conteo Regresivo'''.

Premios y nominaciones 
El álbum estuvo nominado como "Mejor álbum urbano" en los Premios AMCL de 2013.

Remixes

Vídeos 

 Dime Que Vas A Hacer? (Feat. Michael Pratts) (Manny Montes)
 El Mambow De Jonas (Sugar)

Referencias 

Álbumes de 2013
Álbumes de hip hop
Álbumes de Manny Montes
Álbumes de reguetón